betonning - markering voor de scheepvaart
Zie ook baken
Zie ook boei (water)
 reddingsboei - een hulpmiddel voor drenkelingen
 BOEi - Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V
 hoofd, zie Militair jargon

 Handboeien - voorwerpen voor het samenbinden (boeien) van handen
 Voetboeien - voorwerpen voor het samenbinden (boeien) van voeten

Zie ook 
 Boeienkoning
 Boeijen (doorverwijspagina)